August Fresenius ist der Name folgender Personen:

* August Fresenius (Schriftsteller) (1789–1813), deutscher Dramatiker und Lyriker
 August Fresenius (Übersetzer) (1834–1911), deutscher Übersetzer, Theaterautor und Dramaturg 
 August Fresenius (Literaturhistoriker) (1850–1924), deutscher Literaturhistoriker 
 August Wilhelm Fresenius (1886–1971), deutscher Theologe und Pfarrer